Marc-Olivier Roy (né le  à Boisbriand, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2015-2016 avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue centrale de hockey. Il est choisi au premier tour, en 56 position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Club de hockey junior de Montréal || LHJMQ ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ ||63 ||17 ||22 ||39 ||29 ||11 ||6 ||8 ||14 ||14 
|-
|2012-2013 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ ||65 ||29 ||38 ||67 ||68 ||15 ||6 ||13 ||19 ||10 
|-
|2013-2014 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ ||39 ||14 ||21 ||35 ||39 ||20 ||4 ||8 ||12 ||14 
|-
|2014-2015 || Remparts de Québec || LHJMQ ||59 ||26 ||24 ||50 ||43 ||14 ||3 ||8 ||11 ||2 
|-
|2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL ||10 ||1 ||5 ||6 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH ||42 ||8 ||12 ||20 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH ||23 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Aces de l'Alaska || ECHL ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||45 ||17 ||31 ||48 ||24 ||14 ||2 ||9 ||11 ||6
|-
|2017-2018 || Barracuda de San José || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||6 ||2 ||0 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||29 ||12 ||14 ||26 ||12 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH ||12 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||55 ||10 ||40 ||50 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||37 ||10 ||14 ||24 ||8 ||8 ||0 ||2 ||2 ||4

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Naissance en novembre 1994
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Club de hockey junior de Montréal
Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Steelheads de l'Idaho